Existuje více nositelů českého příjmení Klusák:

základní tvar
 Jan Klusák (* 1934) – český hudební skladatel, herec a literát
 Karel Klusák (1886–1976) – český filolog a etnograf
 Martin Klusák (* 1987) – český hudební skladatel
 Milan Klusák (1923–1992) – český komunistický politik a ministr kultury
 Pavel Klusák (* 1969) – český novinář a hudební publicista
 Vít Klusák (* 1980) – český režisér, kameraman a producent
 Vladimír Klusák (1916–1990) – etnograf, folklórní hudebník, zpěvák a organizátor
 Vladimír Klusák (1947) (1947–1990) – český klavírista a hudební skladatel

ženská podoba
 Jana Klusáková (* 1941) – česká moderátorka, publicistka a překladatelka, matka Pavla Klusáka a Víta Klusáka
 Luďa Klusáková (1950–2020) – česká historička
 Zoe Klusáková-Svobodová (* 1925) – česká ekonomka, dcera Ludvíka Svobody

jiný význam
 klusák – typ závodního dostihového koně
 Klusák – literární postava ze série knih Artemis Fowl od Eoina Colfera

Podobné názvy 
 Klus (rozcestník)
 Klusáček

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení